Stora Nygatan är ett gatunamn som finns i en rad städer, bland annat:

Stora Nygatan, Göteborg
Stora Nygatan, Malmö
Stora Nygatan, Stockholm